Екатерина Геннадьевна Волкова (16 февраля 1978, Курск, СССР) — российская легкоатлетка, двукратная чемпионка России, чемпионка мира 2007 года. Выступает в беге на 3000 м с препятствиями.

Биография 
26 октября 2016 года Международный олимпийский комитет (МОК) лишил Екатерину Волкову бронзовой медали Игр 2008 года после перепроверки допинг-проб, обнаружившей в организме спортсменки запрещённый Всемирным антидопинговым агентством (WADA) препарат туринабол.

Примечания

Ссылки 

Заслуженные мастера спорта России
Чемпионы мира по лёгкой атлетике
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2008 года
Бегуны на средние дистанции России
Спортсмены Курской области
Легкоатлеты, дисквалифицированные за нарушение антидопинговых правил